Checkiant - програмне забезпечення для обліку часу і грошей, розроблене компанією Brilliant IT (Чернівці, Україна). Додаток дає можливість відстежувати заробіток і вести детальний хронометраж часу, що в своїй роботі можуть використовувати люди різних професій (юристи, програмісти, дизайнери, перекладачі і тд.).
Основне завдання даного програмного забезпечення - допомога в підвищенні ефективності роботи і побудові гнучкого аналізу виконаних завдань, витраченого часу і зароблених грошей. Checkiant може служити інструментом для моніторингу та оцінки щоденних робочих процесів команди.
Додаток має один безкоштовний пакет з базовим функціоналом і два платних пакета з просунутим функціоналом.

Функціонал 

Основний функціонал програми включає в себе:

 Відстеження часу і заробітку команди
 Моніторинг статистики команди
 Побудова гнучких звітів з сортуванням по проєктам і клієнтам з можливістю фільтрації даних
 Відправлення автоматичних тижневих і місячних звітів
 Управління рейтами команди, можливість перегляду історії зміни заробітної плати
 Управління клієнтами і проєктами
 Гнучкі налаштування компанії і користувацькі налаштування, що включають в себе мову інтерфейсу, часовий пояс, перший день тижня, формат дати і часу і тд.

Особливості 

Особливостями сервісу є:

 Простий і зрозумілий функціонал
 Сучасний користувацький інтерфейс
 Постійна технічна підтримка
 Синхронізація вкладок
 Можливість використання сервісу в командній роботі
 Можливість підключення до додатку інших програм через прикладний програмний інтерфейс (API)

Зовнішні посилання